

Wydarzenia 

 18 lipca – tradycyjna data klęski Rzymian w bitwie nad rzeką Alią.

Urodzili się 
 Artakserkses III, król perski (zm. 338 p.n.e.)